Алеев — русская и татарская фамилия. Русская фамилия происходит от тюркского имени Али () в русской огласовке и соответствующей фамилии . Её носит один из персонажей «Записок из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского — татарин по национальности. Татарская фамилия известна с XVI века, Владимир Нагаев сын Алеев записан в 1580 г. среди детей боярских из мещеряков, то есть татар-мишарей. В 1590 году в Касимове был записан Коверя Никитич Алеев. Известные носители:
 Алеев, Александр Ростиславович (06.07.1895—26.08.1898) — действительный статский советник, вице-губернатор Якутской области.
 Алеев, Алексей Григорьевич (1928—2006) — бригадир слесарей-монтажников Красноярского монтажного участка треста «Гипромонтаж», Герой Социалистического Труда.
 Алеев, Николай Павлович — Георгиевский кавалер; поручик; 30 июня 1917 (посмертно).
 Алеев, Нури Летфуллович — председатель Кокчетавского облисполкома (1949—1950)
 Алеев, Пётр (1842—1913) — революционер.
 Алеев, Ростислав Николаевич — Георгиевский кавалер; поручик; 18 ноября 1916.
 Алеев, Юрий Глебович (1926—1991) — советский ихтиолог.

Примечания

См. также 
 Алеевы